O Grande Prêmio da França de 2010 foi a terceira etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 21 e 23 de maio de 2010 no Bugatti Circuit, em Le Mans, França. Jorge Lorenzo venceu a corrida da MotoGP. De segundo no grid, ele ultrapassou Valentino Rossi, que foi o segundo, para vencer em 44 minutes e 29,114 segundos, o primeiro ponta-a-ponta de sua carreira.

Classificação da MotoGP

Classificação da Moto2

Classificação da 125cc

Referências

GPs de MotoGP de 2010
2010
Desporto na França em 2010